Ekholm är ett svenskt namn, som har använts både som ortnamn och som efternamn. I båda fallen är förekomsten av namnet i Finland anmärkningsvärd.

Efternamnet Ekholm
Den 31 december 2014 var 3475 personer med efternamnet Ekholm bosatta i Sverige. I augusti 2015 var 1635 personer med detta efternamn bosatta i Finland.

Personer med efternamnet Ekholm
 Agnes Ekholm (1865–1932), sångpedagog

 Berndt Ekholm (född 1944), riksdagspolitiker,socialdemokrat
 Börje Ekholm (född 1963), företagsledare

 Carl Axel Ekholm (1845–1932), arkitekt
 David Ekholm (född 1979), skidskytt

 Elis Ekholm (1903–1978), fotbollsspelare
 Ellen Ekholm (född 1996), höjdhoppare
 Eric Ekholm (1906–1969), musiker
 Erik Ekholm (1716–1784), författare
 Erik Ulrich Ekholm (1807–1898), biblioteksman

 Fredrick Ekholm(född 1994), mångkampare
 Fredrik Ekholm (1857–1891), arkitekt

 Gideon Ekholm (1886–1952), målare, tecknare och grafiker
 Gregorius Ekholm (1921–1985), finländsk militär
 Gunnar Ekholm (1884–1974), arkeolog
 Gustaf Ferdinand Ekholm (1803–1865), politiker

 Helena Ekholm (född 1984), skidskytt
 Hugo Johannes Ekholm, känd som Hugo Ekhammar (1880–1955), finländsk författare

 Jan Ekholm (född 1969), fotbollsspelare
 Jan-Olof Ekholm (1931–2020), författare
 Josef Ekholm (1901–1953), fotbollsspelare
 Julia Ekholm (född 1996), fotbollsspelare

 Kaarlo Ekholm (1884–1946), finländsk gymnast
 Kai Ekholm (född 1953), finländsk bibliotekarie
 Karl-Erik Ekholm (1896–1975), finländsk industriman
 Karolina Ekholm (född 1964), nationalekonom och vice riksbankschef
 Kent Ekholm, armborstskytt
 Kurt Ekholm (1907–1975), keramiker

 Lars Ekholm (född 1951), skulptör
 Lasse Ekholm (1936–2019), författare

 Majvor Ekholm (född 1948), farmaceut och målare
 Matilda Ekholm (född 1982), bordtennisspelare
 Mats Ekholm (född 1944), professor i pedagogik
 Mattias Ekholm (född 1990), ishockeyspelare

 Niclas Ekholm (född 1961), röstskådespelare
 Nils Ekholm (1848–1923), meteorolog och expeditionsledare

 Per-Axel Ekholm (1920–2019), arkitekt

 Rudolf Ekholm (1856–1929), företagare och riksdagsledamot, liberal

 Sture Ekholm (född 1952), finlandssvensk regissör, skådespelare och sångare

 Vincent Ekholm (1901–1973), borgmästare

Geografi

Estland 

 Ekholm, Estland, ö i landskapet Harjumaa,

Finland 

 Ekholm, Iniö, Åboland, 
 Ekholm (vid Hyppeis, Houtskär), Åboland, 
 Ekholm (vid Medelby, Houtskär), Åboland, 
 Ekholm, Korpo, Åboland, 
 Ekholm (vid Käldö, Nagu), Åboland, 
 Ekholm (vid Kirjais, Nagu), Åboland, 
 Ekholm (vid Nötö, Nagu), Åboland, 
 Ekholm, del av Söderön (vid Högsåra, Kimitoön), Åboland, 
 Ekholm, Ingå, Nyland,

Åland 

 Ekholm (Vårdö, Åland), 
 Ekholm (Degerby, Föglö, Åland), 
 Ekholm (Finholma, Föglö, Åland),

Sverige 

 Ekholm, Trollhättans kommun, medeltida borgruin på Slottsön i Göta älv,

Övrigt 
 Ekholm & Tegebjer, bok- och serieförlag, verksamt 2008–2014
 Ekholm-Modéns formel, uttryck för beräkning av dygnsmedeltemperatur

Se även 
Ekholmen
Ekholmarna
Lilla Ekholm

Källor

Robotskapade Finlandförgreningar
Efternamnsförgreningssidor
Svenska efternamn
Efternamn i Finland